Dorosłe Dzieci Alkoholików
 DDA (album)